* Кузен, Жан (около 1490/1500 — около 1560) — французский исторический живописец, скульптор, гравёр.
 Кузен, Жан (1522—1594) — французский художник, сын Жана Кузена старшего.